Канал је вишезначна реч и може се односити на:

У географији:
 канал (вештачки), као географски појам, настао вештачким путем
 канал (природни), као други назив за широки мореуз
 „Канал“ је енглески назив за Ламанш, назив који користе Французи
 Канал (Француска), град у Француској
 Канал (Словенија), насеље у Словенији

На телевизији
 Телевизијски канал је други назив за ТВ програм

Остало
 Канал (Отписани), епизода ТВ серије Отписани